Crataegus laevigata — árvore da família Rosaceae
Crataegus monogyna

Desambiguações de espécies